Rafał Sarnecki (baanwielrenner), Pools baanwielrenner
 Rafał Sarnecki (musicus), Pools jazzcomponist en jazzgitarist